Ženská čtyřhra Japan Women's Open 2018 probíhala okolo poloviny září 2018. Do deblové soutěže hirošimského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Šúko Aojamová a Jang Čao-süan, jehož členky nestartovaly společně. Jangová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Aojamové se stala Tuan Jing-jing, s níž skončila v semifinále na raketách Hozumiové s Čangovou.

Vítězem se stal druhý nasazený japonsko-čínský pár Eri Hozumiová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal japonské turnajové jedničky Miju Katová a Makoto Ninomijová po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Hozumiová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čangovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (finále)
  Eri Hozumiová /  Čang Šuaj (vítězky) 
  Šúko Aojamová /  Tuan Jing-jing (semifinále)  Viktorija Golubicová /  Johanna Larssonová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2018
Tenis v Japonsku v roce 2018